Leroy, LeRoy o Le Roy possono riferirsi a:

Cinema 
Leroy – film del 2007 diretto da Armin Völckers

Geografia 
 Canada
Leroy – città della municipalità rurale Leroy No. 339, Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
Leroy – CDP della Contea di Washington, Alabama
Le Roy – città della Contea di McLean, Illinois
Le Roy – città della Contea di Decatur, Iowa
LeRoy – città della Contea di Coffey, Kansas
Leroy – township della Contea di Calhoun, Michigan
Leroy – township della Contea di Ingham, Michigan
Le Roy – villaggio della Contea di Osceola, Michigan
Le Roy – township della Contea di Osceola, Michigan
Le Roy – città della Contea di Mower, Minnesota
Le Roy – città della Contea di Genesee, New York
Leroy – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
Leroy – città della Contea di McLennan, Texas
Leroy – città della Contea di Dodge, Wisconsin

Persone

Le Roy
Adrian Le Roy (1520-1598) – liutista, chitarrista e compositore francese
Charles-Georges Le Roy (1723-1789) – enciclopedista francese
Claude Le Roy (1948) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Édouard Le Roy (1890-1954) – filosofo e teologo francese
Emmanuel Le Roy Ladurie (1929) – storico francese
Georges Le Roy (1870-1952) – schermidore francese
Grégoire Le Roy (1862-1941) – scrittore e pittore belga
Jean-Baptiste Le Roy (1720–1800) – fisico francese
Julien-David Le Roy (1724 o 1728-1803) – architetto, archeologo e storico dell'arte francese
Louis Le Roy (1510 circa-1577) – scrittore francese
Marin Le Roy de Gomberville (1600-1674) – poeta e romanziere francese
Pierre Le Roy (1717-1785) – orologiaio francese

Leroy
Leroy, pseudonimo di Leroy Miller – musicista statunitense 
Andy LeRoy (1975) – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino statunitense
Benjamin Leroy (1989) – calciatore francese
Frédérique Leroy (1964) – modella francese
Gilles Leroy (1958) – scrittore e drammaturgo francese
Gustave Leroy (1818-1860) – compositore, poeta e cantante francese
Jérôme Leroy (1974) – ex calciatore francese
J.T. Leroy, pseudonimo di Laura Albert (1980) – scrittrice statunitense 
Laurent Leroy (1976) – ex calciatore francese
Léo Leroy (2000) – calciatore francese
Louis Leroy (1812-1885) – giornalista, drammaturgo e pittore francese
Louis Hippolyte Leroy (1763-1829) – mercante francese
Mehdi Leroy (1978) – calciatore francese
Mervyn LeRoy (1900-1987) – regista, produttore cinematografico e attore statunitense
Nolwenn Leroy (1982) – cantante francese
Paul Leroy (...-...) – schermidore francese
Philippe Leroy (1930) – attore francese
Robert LeRoy (1885-1946) – tennista statunitense
Serge Leroy (1931-1993) – regista e sceneggiatore francese

LeRoy
Andy LeRoy (1975) – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino statunitense

Altro 
Leroy – album di Leroy Gomez
Leroy – album di Leroy del 2001
93102 Leroy – asteroide
Leroy – nome proprio di persona maschile
Leroy Merlin – azienda francese

Pagine correlate 
Leroy-Beaulieu